Микитенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Микитенко, Иван Кондратьевич (1897—1937) — советский украинский писатель и драматург.
 Микитенко, Ирина Леонидовна (род. 1972) — казахстанская и немецкая бегунья.
 Микитенко, Леонид Алексеевич (1944—2019) — советский легкоатлет, бегун на длинные дистанции.
 Микитенко, Олег Иванович (1928—2020) — украинский литературовед, сценарист, редактор и журналист, публицист. Заслуженный работник культуры Украины.
 Микитенко, Ольга Леонтьевна (род. 1974) — украинская певица (сопрано), солистка Национального театра оперы и балета им. Т. Шевченко. Заслуженная артистка Украины.